Фондация „Международен институт за изследване на кооперациите“ () е неправителствена организация със седалище в Пловдив, България.

Регистрирана е на основание чл. 18 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел с решение от 3 август 2005 г. на Софийския градски съд. Нейната основна задача е да се превърне в естествен център за генериране на нови идеи за кооперативното дело и развитие на бизнесмрежите в интернет на принципите на коопериране на енергията на участниците.

През годините на съществуването си фондацията упорито насърчава предприемачеството, като се обръща много голямо внимание на микрокредитирането с цел създаването и утвърждаването на малкия и средния бизнес, който осигурява нови работни места, а тези фирми могат да служат за пример на професионално управление, прозрачност и социална отговорност. Така се обединяват усилията към създаването и подпомагането на такива бизнес структури, които се занимават с развитие на нови технологии, успешното им въвеждане и реализиране. В това направление фондацията тясно си сътрудничи с Българската асоциация на кредитните кооперации и  организации за микрофинансиране /БАККОМ/, обединяваща кооперации, кредитни кооперативни съюзи и федерации в България.

Цели 
 Изучаване и разпространение на международния опит в сферата на финансовите кооперации.
 Провеждане на научни изследвания за използване възможностите на кредитните кооперации.
 Разработване на предложения за законодателни инициативи в областта на възможностите за кредитиране чрез финансови кооперации;
 Съдействие за получаването на знания, умения и култура у подрастващото поколение в областта на кооперативното, етично и отговорно кредитиране в България на принципа на взаимопомощ и сътрудничество.
 Обучение на кадри за кредитните кооперации и етичните финансови институции.
 Изработване на ефективна структура и ефективен модел на финансовите кооперации в България.
 Прилагане на кооперативните принципи за сътрудничество и взаимопомощ при модифициране на бизнес моделите на капиталовите структури чрез бизнесмрежи, клъстери и конгломерати от сайтове.
 Организиране на обществени прояви, конференции и симпозиуми с международно участие с информативна и/или научно-приложна цел.
 Публикуване на електронно списание с образователна цел и поредица от книги за финансовите кооперации.
 Създаване на кооперативна библиотека.

Средства за постигане на целите 
 Набиране на благотворителни активи, получаване на дарения от граждани, търговски дружества, общински и държавни учреждения и предприятия, други фондации в страната и чужбина , международни програми, инвестиране във финансови инструменти, от които се получават лихви, ренти, дивиденти и др.;
 Публикуване на списание с образователна цел и online медия Finаncebg.com;
 Организиране на обществени прояви, конференции и симпозиуми с международно участие с информативна и/или научно-приложна цел;
 Създаване и поддръжка на звено за обучение на кадри за кредитните кооперации;
 Създаване на Научен съвет на Фондацията с участие на изявени научни работници и специалисти от България и чужбина;
 Издаване на поредица от книги за финансовите кооперации.

Бележки 
 Фондация Международен институт за изследване на кооперациите
 Партньорство с Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране

Външни препратики 
 Партньорство
 Провеждане на кръгла маса за активно гражданско участие, Българска асоциация на кредитните кооперации и организациите за микрофинансиране, 23.06.2020
 Международни и наши експерти търсят път за развитието на кооперативното движение у нас, gustonews.bg, 29.08.2013

Основани в България през 2005 година
Кооперативно движение в България
Организации в Пловдив
Фондации в България